Tambov – città della Russia
4621 Tambov – asteroide della fascia principale
Governatorato di Tambov – governatorato dell'Impero russo 
Oblast' di Tambov – oblast' della Russia

Pagine correlate 

 Tambovskij rajon